Sanuto ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Sanuto (1540–1588), italienischer Zeichner und Kupferstecher
 Livio Sanuto (1520–1576), italienischer Kosmograph und Mathematiker

Siehe auch:

 Sanudo